La FAI Cup 2013, denominata FAI Ford Senior Cup per ragioni di sponsorizzazione, è stata la 90ª edizione della competizione.
Il torneo è iniziato il 31 marzo ed è terminato il 3 novembre 2013. Il Derry City è il detentore del titolo.

Regolamento 
Alla coppa sono iscritte 40 squadre. Tutti i turni si svolgono in gara unica: in caso di parità al termine dei 90 minuti, l'incontro si rigioca a campi invertiti.
La squadra vincitrice della coppa è ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2014-2015.

Ottavi di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23/24 agosto 2013

Replay 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26/27 agosto 2013

Quarti di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 settembre 2013

Replay 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 settembre 2013

Semifinali

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 ottobre 2013

Finale

Tabellone (dagli ottavi)

Collegamenti esterni 
 

2013
Calcio nel 2013